Alternancia puede referirse a:
Repetición en la sucesión.
Alternancia en el poder. 
Alternancia vocálica
Alternancia de cultivos
Alternancia de generaciones
Alternancia de código
Reproducción alternante
Copolímero alternante
Ducha alternante de agua caliente y fría, ducha de contraste o ducha escocesa.
Motor alternante o motor de combustión interna alternativo.

Alternar puede referirse a:
 Hacer vida social.
 Ejercer un oficio similar a la prostitución.
 Competir

Alternado o alternada puede referirse a:
 Serie alternada, cierto tipo de serie infinita.

Notas